Dicey ist der Nachname mehrerer Personen:

 Albert Venn Dicey (1835–1922), englischer Jurist
 Edward Dicey (1832–1911), englischer Journalist und Essayist

Sonstiges:
 Dicey (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten